Эрнст Георг Равенштайн (; 30 декабря 1834, Франкфурт-на-Майне — 13 марта 1913, Хофхайм-ам-Таунус) — британский картограф, географ, статистик немецкого происхождения.

Биография 
Родился в Германии в семье картографов. В 1852 году стал учеником доктора географии Августа Петермана.

После переезда в Англию, Равенштайн стал натурализованным британским подданным и поступил на службу в Топографический отдел британского военного министерства, где работал в течение 20 лет (с 1855 по 1875).

Член советов Королевского статистического и Королевского Географического обществ Великобритании.

В 1882—1883 гг. занимал должность профессора географии в .

Эрнст Георг Равенштайн — первый географ, получивший в 1902 золотую медаль Виктории Королевского географического общества за исследования в области географии.

Его статистические прогнозы высоко ценились и использовались в качестве основы для официального планирования в тот период времени.

Равенштайн в 1880 году создал теорию миграции населения, составляющую до сих пор основу современной теории миграции. Он изучал взаимосвязь между расстояниями и различными типами мигрантов, указав при этом на то, что женщины чаще, чем мужчины, склонны мигрировать в страны их рождения, но реже, чем мужчины — покидать страну своего рождения.

В своей работе «Systematic Atlas» (1884) изложил новые идеи о методах обучения в картографии. Его карта Экваториальной Африки(Map of Equatorial Africa) (1884) являлась лучшей картой этой части Африканского континента того времени.

В 1861 Равенштайн стал основателем «Германского гимнастического общества» в Лондоне. Был членом-основателем Национальной олимпийской ассоциации (1866).

Хотя он и провёл большую часть своей сознательной жизни в Англии, умер на родине в Германии 13 марта 1913 года.

Избранные научные труды 
 «The Russians on the Amur» (Лондон, 1861),
 «The laws of migration» (Лондон, 1876),
 «Geographie und Statistik des britischen Reichs» (в «Handbuch der Geographie», Wappäus, Лейпциг, 1862),
 «London» (Meyers «Reisebücher», III изд., 1876),
 карты Африки и Америки в «Handatlas» Мейера,
 «A map of Eastern Equatorial Africa» на 25 листах (1883),
 «Philip’s Systematic Atlas» (1884),
 «A Life’s Work» (1908)
 «Handy Volume Atlas» (1895) 
 «Vasco da Gama's First Voyage» (1898) 
 «Martin Behaim, his Life and his Globe» (1908)
и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 1922 Encyclopædia Britannica/Ravenstein, Ernst Georg

Географы Великобритании
Картографы Великобритании
Члены Королевского географического общества
Статистики XIX века
Статистики Великобритании
Награждённые медалью Виктории (Королевское географическое общество)